Арибер:

 Арибер I — архиепископ Амбрёна (около 845 — около 870)
 Арибер II — архиепископ Амбрёна (876/877 — около 880)